Чехо-словацкий Суперкубок () — кубок, в котором играют победитель Кубка Чехии по футболу и победитель Кубка Словакии по футболу. Организация турнира осуществляется Футбольной ассоциацией Чехии и Словацким футбольным союзом.

Первый розыгрыш Суперкубка состоялся 23 июня 2017 года. Первым обладателем стал клуб «Фастав» (Злин).

Формат 
Суперкубок играется в формате одного матча без дополнительного времени и в случае ничьи после 90 минут основного времени победитель определяется в серии пенальти.

В 2017 году победитель получил CZK 500,000 (€19,000) призовыми, приз проигравших вдвое меньше.

Финалы по годам

Примечания 

Национальные футбольные суперкубки
Ч
Ч